Guida turistica – libro contenente informazioni su attrazioni, alloggi, ristoranti, trasporti, aree di svago e attività che si possono trovare all'interno di un'area turistica
 Guida turistica – professione che consiste nell'accompagnare i turisti alla scoperta delle mete del viaggio